Eisenbahnpionier hat folgende Bedeutungen:   

 Herausragende Persönlichkeit in der Geschichte der Eisenbahnentwicklung, siehe Liste von Eisenbahnpionieren 
 ein Mitglied der Eisenbahntruppen des Militärs